Sveti Ivan je lahko:
 Sveti Ivan
 Sveti Ivan, Trst, (Italija)
 Sveti Ivan Dobrinjski (Hrvaška)
 Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)
 Sveti Ivan Žabno (Hrvaška)
 Sveti Ivan, Buzet (Hrvaška)
 Sveti Ivan, Malinska-Dubašnica (Hrvaška)
 Sveti Ivan, Oprtalj (Hrvaška)
 Sveti Ivan, Višnjan (Hrvaška)
 Sveti Ivan (San Giovanni), obmorska vas in počitniško naselje južno od Umaga, Istra (Hrvaška)